Wales je země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, slovo může rovněž znamenat:

 příjmení
 William Wales (1734–1798) – britský matematik a astronom
 Jimmy Wales (* 1966) – americký podnikatel
 Howard Wales (1943–2020) – americký hudebník
 místopisný název
 Wales (Aljaška) – město na Aljašce
 Wales (Maine) – město v Maine
 Wales (Massachusetts) – město v Massachusetts
 Wales (New York) – město v New Yorku
 Wales (Severní Dakota) – město v Severní Dakotě
 Wales (Utah) – město v Utahu
 Wales (Wisconsin) – město ve Wisconsinu
 jiný význam
 Wales (nakladatelství) – české nakladatelství

Podobné příjmení 
 Wałęsa

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno